Нуево Уречо има више значења:

 Општина Нуево Уречо (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нуево Уречо (Нуево Уречо, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику